Изгрев (по  — восход) — название населённых пунктов и их частей в Болгарии:

 Изгрев — село в Благоевградской области.
 Изгрев — село в Бургасской области.
 Изгрев — село в Варненской области.
 Изгрев — село в Плевенской области.
 Изгрев — село в Сливенской области.
 Изгрев — село в Смолянской области.
 Изгрев — село в Шуменской области.
 Изгрев — село в Ямболской области.
 Изгрев — жилой квартал (микрорайон) Бургаса